Эйфелева башня — металлическая башня в центре Парижа, а также её копии:
 
 
 Эйфелева башня (Харьков)